Дубей Ігор Ярославович — доктор хімічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001).
 Дубей Іван Омелянович (1988—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.